Mayadin District (arabiska: منطقة الميادين) är ett distrikt i Syrien.   Det ligger i provinsen Dayr az-Zawr, i den östra delen av landet,  kilometer öster om huvudstaden Damaskus.

Trakten runt Mayadin District är ofruktbar med lite eller ingen växtlighet. Runt Mayadin District är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  I trakten råder ett hett ökenklimat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är december, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Källor 

Indelningar i Dayr az-Zawr (provins)